Daurlong — рід динозаврів родини дромеозаврид. Відомий із одного рідкісно добре збереженого (включно з відбитками деяких м’яких тканин) зразка з ранньої крейди Китаю. Описано 2022 року.

Історія відкриття 
Голотип походить із формації Longjiang, Морин-Дава-Даурський автономний хошун, Внутрішня Монголія, Китай. Він являє собою майже цілком збережений скелет із черепом у прекрасному стані. На тій самій плиті, що й динозавр, збереглися рештки жаби. Описано колективом дослідників, що включає Xuri Wang, Andrea Cau, Bin Guo, Feimin Ma, Gele Qing і Yichuan Liu.

Етимологія 
Родову назву утворено комбінацією етноніма Даур і закінчення «лун» («дракон»). Видову назву дано на честь Wang Junyou, директора Монгольського музею природознавства.

Опис 
Дромеозаврид близько 1.5 м завдовжки. Підтверджено наявність оперення на потилиці, в районі спини й хвоста.

Систематика 

Автори опису припустили, що Daurlong може бути спорідненим із Zhenyuanlong і Tianyuraptor, іншими ранньокрейдовими китайськими дромеозавридами. Нижче наведено кладограму, що ілюструє положення тварини згідно Wang er Al. (2022):

Палеобіологія 

Подібно до інших дромеозаврид, Daurlong мав оперення, щоправда, визначити з точністю наскільки значна частина тіла тварини була вкрита пір‘ям і яким було його різноманіття дослідникам не вдалося. Він примітний, зокрема, тим, що є першим прогресивним маніраптором відомим зі зразка, що зберігає сліди кишківника. Цей останній своєю будовою нагадує кишківник Scipionyx, що дозволяє припустити, що травна система непташиних тероподів була доволі консервативною і пташині інновації почали розвиватись порівняно раптово, оскільки навіть у їхніх близьких родичів структура кишківника лишалась відносно примітивною.

Примітки 

Динозаври крейдового періоду
Дромеозавриди
Роди плазунів
Вимерлі тварини, описані 2022
Динозаври Азії